СМ-20-ЗИФ — советская четырёхствольная корабельная артиллерийская установка калибра 45 мм. Артустановками этого типа вооружались эскадренные миноносцы проектов 41 и 56. Всего на кораблях советского ВМФ было установлено 116 установок СМ-20-ЗИФ.

История проектирования 
Проектирование установки было начато в МАЦКБ в 1946—1947 годах. После испытания опытного образца автомата СМ-7 технический проект установки был переработан и представлен 24 октября 1949 года, а 11 апреля следующего года проект был утверждён для разработки рабочих чертежей и изготовления опытного образца. Модификация установки для крейсеров проекта 68-бис с электродвигателями постоянного, а не переменного тока, была разработаны в ЦКБ-7 и носила индекс ЗИФ-68.

Производство 
Производство установки велось на заводе № 7. В 1953 году заводом было изготовлено 4 установки, в 1954 — 60, в 1955 — 27, в 1957 — 30 и т. д.

Использованная литература и источники

Литература 
 
 
 

Корабельная артиллерия малого калибра
Корабельная артиллерия СССР
Артиллерия калибра 45 мм
Оружие по алфавиту
Военная продукция Конструкторского бюро специального машиностроения